Натуральне число 471
 471 рік до нашої ери
 471 рік нашої ери